La Royal Academy of Music, une prestigieuse école de musique située à Londres.
 La Royal Academy of Music, une compagnie fondée en 1719.